Champollion ist der Familienname folgender Personen: 

 Eugène-André Champollion (1848–1901), französischer Maler
 Jacques-Joseph Champollion (1778–1867), französischer Archäologe, älterer Bruder von Jean-François Champollion 
 Jean-François Champollion (1790–1832), französischer Ägyptologe, Entzifferer des Steins von Rosetta

Nach Jean-François Champollion benannt sind:

 der Asteroid (3414) Champollion
 Champollion (Schiff), ein 1925 in Dienst gestelltes französisches Passagierschiff